Stenspindlar (Titanoecidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Pekka T. Lehtinen 1967. Stenspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Titanoecidae 46 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar